Heidkamp bezeichnet:
 Heidkamp (Bad Salzuflen), Weiler im Ortsteil Papenhausen der Stad Bad Salzuflen in Nordrhein-Westfalen
 Heidkamp (Bergisch Gladbach), Ortsteil der Stadt Bergisch Gladbach in Nordrhein-Westfalen
 Heidkamp, Ortsteil von Wiefelstede 

Heidkamp ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Heidkamp (1881–1952), deutscher Politiker (Zentrum)
 Erich Heidkamp (* 1948), deutscher Politiker (AfD)
 Ferdinand Heidkamp (1944–2019), deutscher Fußballspieler

 Wilhelm Heidkamp (1883–1931), deutscher Unteroffizier in der Kaiserlichen Marine

Siehe auch:
 Grube Heidkamp I
 Grube Heidkamp II
 Heitkamp